Коко (Сейшельські острови) — невеликий острівець в Індійському океані , входить до Північно-Східної групи Внутрішніх Сейшельських островів
2 КБ (189 слів) - 03:36, 27 березня 2013
 Коко Шанель  
 Коко Тейлор 
  Коко (горила) 
 Імператор Коко (光孝天皇, こうこうてんのう. коко тенно; 830  — 17 вересня 887 ) — 58-й Імператор Японії , синто їстське божество . 
 Франческо Коко — італійський футболіст, захисник . Насамперед відомий виступами за «Мілан» 
 Коко до Шанель 
 6436 Коко — астероїд головного поясу 
 Коко-Біч (Флорида) — місто в окрузі Брівард , штат Флорида , США 
 Кінтанілья-дель-Коко (Quintanilla del Coco) — муніципалітет в Іспанії , у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон 
 Коко — мультфільм 2017 року, виробництва студій Pixar та Walt Disney Pictures.